We Are One steht für:

 We Are One (Ole Ola), Lied des US-amerikanischen Rappers Pitbull (2014)
 We Are One (Wild-Youth-Lied), Lied der irischen Band Wild Youth (2023)
 We Are One, Motto des Eurovision Song Contest 2013
 We Are One: A Global Film Festival, Online-Filmfestival (2020)

Siehe auch:
 We-aRe-oNe-Familie
 We Too Are One, Studioalbum des britischen Pop-Duos Eurythmics